Rawa peut faire référence à :

Toponymie

en Pologne :
 Rawa, une powiat dans la voïvodie de Łódź
 Rawa Mazowiecka, une ville, chef-lieu de la powiat de Rawa
 Rawa, un village dans la voïvodie de Lublin
en 
 Rawa, une ville

Autres
 Parc national de Rawa Aopa Watumohai sur l'Ile de Sulawesi en Indonésie
 Ile de Rawa en Malaisie
 Rava-Rouska en Ukraine

Personne 
 Rawa, fondateur du royaume mossi du Yatenga.

Hydronymie
 Rawa, une rivière en Pologne

Divers
 Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, association révolutionnaire des femmes en Afghanistan
Rawa, une communauté indigème de l'ouest de la Malaisie